(lateinisch ,dunkle Wolke‘) bezeichnet:
 Heiligenschein, ein Symbol in der Kunst
 ein besonderes Ansehen oder ein glanzvoller Ruhm; siehe Prestige
 zusammenfassend Regen gebende Wolken unterschiedlichen Typs, insbesondere Cumulonimbus und Nimbostratus
 den veralteten Begriff für Nimbostratus
 Nimbus. Kunst und Bücher, Schweizer Verlag
 Nimbus (Kalifornien), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Nimbus (Motorradhersteller), eine dänische Motorradmarke
 Schempp-Hirth Nimbus, ein Segelflugzeug
 einen Flugbesen in den Harry-Potter-Romanen, siehe Begriffe der Harry-Potter-Romane #Besen
 Nimbus Roman No9 L, eine Serifen-Schriftart
 Nimbus Sans L, eine serifenlose Schriftart
 eine Reihe von Erdbeobachtungssatelliten, siehe Nimbus-Programm
 Nimbus Film, eine dänische Filmproduktionsgesellschaft
 Nimbus Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Nimbus (Bootswerft), ein schwedischer Hersteller von Motoryachten
 Nimbus (Gattung), eine Gattung der Blatthornkäfer

Siehe auch:

 Cumulo Nimbus, eine Rockband aus Oberbayern
 Nimbus Hills, eine Bergkette in der Westantarktis
 Nimmbus